100 m stylem klasycznym mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2015. Eliminacje i półfinały odbyły się 2 sierpnia, a finał 3 sierpnia.

W tej konkurencji wzięło udział 77 pływaków z 71 krajów.

Złoty medal zdobył Brytyjczyk Adam Peaty. Swój sukces sprzed dwóch lat powtórzył reprezentant Republiki Południowej Afryki Cameron van der Burgh, który zajął drugie miejsce. Brąz wywalczył Ross Murdoch z Wielkiej Brytanii.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Legenda: CR – rekord mistrzostw świata

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje odbyły się o 11:34.

Legenda: CR – rekord mistrzostw świata

Półfinały 
Półfinały odbyły się o 18:35.

Półfinał 1

Półfinał 2 

Legenda: CR – rekord mistrzostw świata

Finał 
Finał odbył się o 17:32.

Przypisy 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2015